В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Орловской области России, название которых изменялось.

А 
 Александро-Гнидовка → Александровка (сельский населённый пункт)

Б 
 Дуровка → Большегорье (сельский населённый пункт)

В 
 Собакино → Володарская (сельский населённый пункт)
 Беднота → Восток (сельский населённый пункт)
 Бедный → Восход (сельский населённый пункт)

Г 
 Безобразовка → Горки (сельский населённый пункт)
 Грачевка-Кобылинка → Грачевка (сельский населённый пункт)

Д 
 Дмитриевка → Дмитровск (1782, город) → Дмитровск-Орловский (1929) → Дмитровск (2005)
 Бутылки → Добрый (сельский населённый пункт)
 Волчьи Дворы → Дружба (сельский населённый пункт)
 Дуровка → Дубровка (сельский населённый пункт)

З 
 Хрыки → Заречная (сельский населённый пункт)
 Погибелка → Залесная (сельский населённый пункт)

К 
 Огрызовка → Калинец (сельский населённый пункт)
 Луплено → Калинино (сельский населённый пункт)
 Лягушевка → Каменка (сельский населённый пункт)
 Невольево → Ключевая (сельский населённый пункт)
 Котомка → Красногорская (сельский населённый пункт)

Л 
 Разуваевка → Лесная (сельский населённый пункт)
 Гнидовка → Логовая (сельский населённый пункт)
 Мертвая → Луговая (сельский населённый пункт)

М 
 Пустобяка → Малиновка (сельский населённый пункт)
 Долголаптевка → Мирный (сельский населённый пункт)
 Несчастная Михайловка → Михайловка (сельский населённый пункт)

Н 
 Хряковка-Лопата → Нагорная (сельский населённый пункт)
 Дурневка → Новая Жизнь (сельский населённый пункт)
 Большая Дураковка → Новоселово (сельский населённый пункт)

О 
 Малая Дураковка → Овражная (сельский населённый пункт)
 Самодуровка-Корытовка → Ольшанка (сельский населённый пункт)
 Разуваевка → Осинки (сельский населённый пункт)
 Разуваевка → Отрадный (сельский населённый пункт)

П 
 Парная → Первомайское (сельский населённый пункт)

Р 
 Кобылинская → Ракитная (сельский населённый пункт)
 Верхне Кобылье → Родники (сельский населённый пункт)

С 
 Подкабак → Садовая (сельский населённый пункт)
 Ворошиловский → Советский (посёлок, 1958)
 Подкабак → Сосенский (сельский населённый пункт)

Т 
 Волчье → Тим (сельский населённый пункт)

Ю 
 Беднота → Южный (сельский населённый пункт)

Примечания

Источник 
 
 

История Орловской области
Орловская область

Переименованные населённые пункты Орловской области